Кения — имя собственное, фамилия и топоним.
 Кения — государство в Африке.
 Кения — гора в Африке.
 Гора Кения — национальный парк в Африке.
 Квенья — искусственный язык, созданный Дж. Р. Р. Толкином.
 (1278) Кения — астероид.

Фамилия 
 Кения, Леван (род. 1990) — футболист сборной Грузии.
 Кения, Русудан Ивановна (1924—2012) — грузинский советский учёный-историк, филолог, искусствовед и педагог.